Helena de Bulgaria puede referirse a:
Helena de Bulgaria (siglo XII), esposa de Iván Asen I de Bulgaria;
Helena de Bulgaria (siglo XIII), emperatriz consorte de Bizancio;
Helena de Bulgaria (siglo XIV), esposa de Stefan Uroš IV Dušan de Serbia.